«Напористый»:
 «Напористый» — эскадренный миноносец проекта 56, спущенный на воду .
 «Напористый» — тип морских спасательных буксиров проекта 1454, строившихся в 1970—1990-х годах.

Примечания